Uncharted — серия компьютерных игр в жанре action-adventure, разработанных компанией Naughty Dog и изданных Sony Computer Entertainment для консолей PlayStation. По состоянию на май 2016 года было продано более 28 миллионов копий игр серии.

Игры серии

Основная серия 
 Uncharted: Drake’s Fortune (2007) — PlayStation 3
 Uncharted 2: Among Thieves (2009) — PlayStation 3
 Uncharted 3: Drake’s Deception (2011) — PlayStation 3
 Uncharted 4: A Thief’s End (2016) — PlayStation 4

Спин-оффы 

 Uncharted: Golden Abyss (2011) — PlayStation Vita
 Uncharted: Fight for Fortune (2012) — PlayStation Vita
 Uncharted: Fortune Hunter (2016) — iOS, Android
 Uncharted: The Lost Legacy (2017) — PlayStation 4

Сборник 

 Uncharted: The Nathan Drake Collection (2015) — PlayStation 4
 Uncharted: Legacy of Thieves Collection (2022) — PlayStation 5, ПК (Windows)

Хронология 
 Uncharted: Golden Abyss
 Uncharted: Drake’s Fortune
 Uncharted 2: Among Thieves
 Uncharted 3: Drake’s Deception
 Uncharted 4: A Thief’s End
 Uncharted: The Lost Legacy

Состав разработчиков

Персонажи 
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:99%;"
|-
! rowspan="2" style="width:10%;"| Персонаж
! colspan="5" style="text-align:center;" | Игра
|-
!  style="text-align:center; width:10%;"| Uncharted: Drake's Fortune
!  style="text-align:center; width:10%;"| Uncharted 2: Among Thieves!  style="text-align:center; width:10%;"| Uncharted 3: Drake's Deception!  style="text-align:center; width:10%;"| Uncharted 4: A Thief's End!  style="text-align:center; width:10%;"| Uncharted: The Lost Legacy|-
! Нейтан «Нейт» Дрейк
| colspan="4" | Нолан Норт
| style="background:lightgrey;" |
|-
! Елена Фишер
| colspan="4" | Эмили Роуз
| style="background:lightgrey;" |
|-
! Виктор «Салли» Салливан
| colspan="4" | 
| style="background:lightgrey;" |
|-
! Аток Новарро
|| Робин Аткин Даунс
| colspan="4" style="background:lightgrey;" |
|-
! Габриэль Роман
|| 
| colspan="4" style="background:lightgrey;" |
|-
! Эдди Раджа
|| 
| colspan="4" style="background:lightgrey;" |
|-
! Хлоя Фрейзер
| style="background:lightgrey;" |
| colspan="2" | Клаудия Блэк
| style="background:lightgrey;" |
| Клаудия Блэк
|-
! Гарри Флинн
| style="background:lightgrey;" |
|| Стив Валентайн
| colspan="3" style="background:lightgrey;" |
|-
! Зоран Лазаревич
| style="background:lightgrey;" |
|| Грэм Мактавиш
| colspan="3" style="background:lightgrey;" |
|-
! Карл Шефер
| style="background:lightgrey;" |
|| Рене Обержоноа
| colspan="3" style="background:lightgrey;" |
|-
! Тензин
| style="background:lightgrey;" |
|| Пема Дондуп
| colspan="3" style="background:lightgrey;" |
|-
! Джефф
| style="background:lightgrey;" |
|| Грегори Мир
| colspan="4" style="background:lightgrey;" |
|-
! Лейтенант Драза
| style="background:lightgrey;" |
|| Майкл Бенэйр
| colspan="3" style="background:lightgrey;" |
|-
! Чарли Каттер
| colspan="2" style="background:lightgrey;" |
| Грэм Мактавиш
| colspan="2" style="background:lightgrey;" |
|-
! Кэтрин Марлоу
| colspan="2" style="background:lightgrey;" |
|| 
| colspan="2" style="background:lightgrey;" |
|-
! Толбот
| colspan="2" style="background:lightgrey;" |
|| Робин Аткин Даунс
| colspan="2" style="background:lightgrey;" |
|-
! Салим
| colspan="2" style="background:lightgrey;" |
|| 
| colspan="2" style="background:lightgrey;" |
|-
! Рамзес
| colspan="2" style="background:lightgrey;" |
|| Саид Бадрия
| colspan="2" style="background:lightgrey;" |
|-
! Самюэл «Сэм» Дрейк
| colspan="3" style="background:lightgrey;" |
| colspan="2"| Трой Бейкер
|-
! Надин Росс
| colspan="3" style="background:lightgrey;" |
| colspan="2"| Лора Бэйли
|-
! Рэйф Адлер
| colspan="3" style="background:lightgrey;" |
|| Уоррен Коул
| style="background:lightgrey;" |
|-
! Гектор Алькасар
| colspan="3" style="background:lightgrey;" |
|| Робин Аткин Даунс
| style="background:lightgrey;" |
|-
! Джеймсон
| colspan="3" style="background:lightgrey;" |
|| Брэндон Скотт
| style="background:lightgrey;" |
|-
! Варгас
| colspan="3" style="background:lightgrey;" |
|| 
| style="background:lightgrey;" |
|-
! Эвелин
| colspan="3" style="background:lightgrey;" |
|| Мерл Дэндридж
| style="background:lightgrey;" |
|-
! Кэсси Дрейк
| colspan="3" style="background:lightgrey;" |
|| Кейтлин Дивер
| style="background:lightgrey;" |
|}
 Коммерческий успех 
Первая часть входила в PlayStation Essentials, разошедшейся более 2,6 миллионов копий по всему миру. Uncharted 2 была самой продаваемой игрой в месяц выпуска, а всего было продано более 13 миллионов копий к 2011 году. По данным Metacritic является одной из самых рейтинговых игр для PlayStation 3. Продажи Uncharted 3 вдвое превысили продажи предшественника, что «намного» превзошло ожидания. В конечном итоге игра довела продажи серии Uncharted до проданных более чем 17 миллионов копий по всему миру. К июню 2015 года серия игр была продана тиражом более 21 миллиона копий по всему миру, а перед выпуском четвертой части Sony сообщила, что серия игр продана тиражом более 28 миллионов копий по всему миру. Uncharted 4 — самая продаваемая часть серии. В 2016 году было продано 8,7 миллионов копий по всему миру, а на сегодняшний день продано более 15 миллионов копий. В декабре 2017 года по всему миру было продано 41,7 миллиона единиц всех серий игры.

 Награды Uncharted: Drake’s Fortune была названа игрой года для PlayStation 3 по версии IGN.Uncharted 2: Among Thieves в 2009 году получила несколько наград от Spike Video Game Awards (Игра года, Лучшая игра для PlayStation 3 и Лучшая графика), а также награды от BAFTA на Game Awards в 2010 году. Выиграла в пяти категориях, включая «Игра года», на 10-м ежегодном конкурсе Game Developers Choice Awards. Получила наибольшее количество наград GOTY в 2009 году.Uncharted 3: Drake’s Deception'' в 2011 году получил несколько наград Spike Video Game Awards (Лучшая игра для PS3, Лучшая графика). Также победил в ряде номинаций на 15-й ежегодной премии D.I.C.E. Awards (Выдающиеся достижения в визуальной инженерии, Выдающиеся достижения в области художественного руководства, Выдающиеся достижения в анимации).

Экранизация 

До середины 2015 года, режиссёром картины являлся Сет Гордон. Кто сыграет главную роль, пока неизвестно. Ранее говорилось, что актер Марк Уолберг покинул проект после того, как режиссёр Дэвид О. Расселл отказался снимать фильм. Также до этого претендентом на главную роль был Нейтан Филлион. Продюсерами фильма значатся Ави Арад, Чарльз Ровен и Алекс Гартнер. Съёмки фильма должны были стартовать в начале 2015 года, а на экраны картину планировалось выпустить 10 июня 2016 года, однако в июне 2015 Сет Гордон покинул режиссёрское кресло и судьба проекта оказалась под вопросом. В августе 2015 года Sony Pictures установила дату премьеры фильма на 30 июня 2017 года. В конце 2016 года режиссёром фильма был назначен Шон Леви, а сценаристом Джо Карнахан. К началу 2017 года работа над сценарием была закончена. Съёмки по плану должны начаться весной 2017 года. В мае 2017 года стало известно, что британский актёр Том Холланд исполнит роль молодого Нейтана Дрейка.

В июле 2018 года Нейтан Филлион исполнил роль Дрейка в короткометражном фанатском фильме Uncharted, также выступив его продюсером. Вместе с ним в картине снялись Стивен Лэнг в роли Салли и Мирси Монро в роли Елены Фишер. Фильм вызвал восторг публики, отмечавшей игру Филлиона и ракурс съёмок экшн-сцен, имитирующий таковой в играх.

14 января 2019 года Дэн Трахтенберг был объявлен режиссером картины. Однако 22 августа 2019 года было объявлено, что он покинул производство фильма. В сентябре 2019 года на его место был назначен Трэвис Найт.

21 октября 2021 года на официальном канале PlayStation вышел трейлер фильма Uncharted (2022).

Премьера фильма «Анчартед: На картах не значится» состоялась 7 февраля 2022 года в Барселоне (Испания).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии

Uncharted